Otvoren um, vjerno srce (špa. izvornik Mente abierta, corazón creyente), knjiga pape Franje, Jorgea Marije Bergoglija. Rezultat je dugačka puta provedena u promišljanju, propovijedima i duhovnom samoispitivanju koje nam se sada predstavlja kao plod tih iskustava. Ona zahtijeva promišljeno čitanje usmjereno prema duhovnom razvitku. Riječ je o djelu duboka i uvijek aktualna sadržaja, ali prikladna za lako i ugodno čitanje, djelu koje od čitatelja traži da se upusti na put duhovnog promišljanja kako bi poboljšao svoj život. Duhovne vježbe, promišljanja o Isusu Kristu i molitve sabrane u ovoj knjizi papa Franjo nije namijenio samo svećenstvu, redovnicima i redovnicama, već i laicima i svima onima predanima vjeri. U knjizi čitatelje poziva na promišljanje, na molitvu, upućuje ih zaustaviti se, u tišini sagledati vlastiti život, nasamo, u zajednici ili pred Presvetim.

Izvori 

Knjige
Papa Franjo